Forsberg je příjmení s následujícími nositeli:

 Emelie Forsbergová (* 1986), švédská skyrunnerka
 Emil Forsberg (* 1991), švédský fotbalista
 Filip Forsberg (* 1994), švédský hokejista
 Chuck Forsberg (1944–2015), americký programátor
 Lars Lennart Forsberg (1933–2012), švédský režisér
 Leif Forsberg (* 1963), švédský fotbalista
 Magdalena Forsbergová (* 1967), švédská biatlonistka
 Nils Forsberg (1842–1934), švédský malíř
 Peter Forsberg (* 1973), švédský hokejista
 Sara Forsberg (* 1994), finská zpěvačka

Švédská příjmení